Manuscrit de Gruuthuse peut faire référence à :
 Manuscrit de Gruuthuse, un recueil d’œuvres littéraires et de chansons en moyen néerlandais ;
 Manuscrit de Gruuthuse, un manuscrit illuminé richement illustré en quatre volumes et contenant un texte français issu des Chroniques de Jean Froissart.